Гербер — имя собственное.
 Гербер — национальный праздник удмуртов.
 Gerber — формат файлов для изготовления печатных плат.
 Гербер :pl:Gerber — конвенция в торговле при игре в бридж.

Гербер — фамилия:
 Гербер, Алла Ефремовна (род. 1932) — российская писательница.
 Гербер, Генрих Николаус — немецкий композитор и органист.
 Гербер, Густав (1820—1901) — немецкий педагог и философ.
 Гербер, Джозеф (1924—1996) — американский изобретатель и бизнесмен.
 Гербер, Иоганн Густав (ок. 1690—1734) — российский военный деятель, родом из Бранденбурга.
 Гербер, Карл фон (1823—1891) — немецкий юрист, профессор права в Эрлангене, Тюбингене, Иене и Лейпциге.
 Гербер, Кристоф (род. 1942) — швейцарский физик.
 Гербер, Макси (1920—2006) — немецкая фигуристка, олимпийская чемпионка 1936 года в парном катании.
 Гербер, Мартин (род. 1974) — швейцарский хоккеист.
 Гербер, Рихард (род. 1965) — швейцарский шахматист, международный мастер (2001).
 Гербер, Трауготт (1710—1743) — немецкий ботаник, работавший в России (растение Гербера названо в честь него).
 Гербер, Хайко (род. 1972) — немецкий футболист.
 Гербер, Эдмунд (род. 1988) — немецкий боксёр-профессионал, выступающий в супертяжёлой весовой категории.
 Гербер, Эрнст Людвиг (1746—1819) — немецкий композитор, лексикограф и органист. Сын композитора и органиста Генриха Николауса Гербера. Составитель биографического словаря композиторов («Historisch-biographisches Lexicon der Tonkünstler»), на основе словаря И. Г. Вальтера, 1732.
 Гербер, Юлий Густавович (1831—1883) — скрипач, композитор и дирижёр.

См. также 
 Герберг
 
 Гербера

Примечания